Ма́рия Форд (; род. 10 октября 1966 года, Пайкс-Пик, Колорадо, США) — американская модель и актриса, участвовавшая преимущественно в создании низкобюджетных фильмов. Какое-то время работала танцовщицей в Лас-Вегасе. В настоящее время в основном снимается в телесериалах.

Избранная фильмография 
 1988 — Танец проклятых / Dance of the Damned — учительница
 1989 — Маска Красной смерти / Masque of the Red Death — Изабелла
 1990 — Возвращение сатаны / Haunting of Morella — Диана
 1990 — Кровавая вечеринка 3 / Slumber Party Massacre III — Мария
 1990 — Убийство в дождь / Rain Killer — Бархат
 1990 — Ловчий смерти 4: Последняя великая битва / Deathstalker IV: Match of Titans — Дайонара
 1991 — Огненное кольцо / Ring of Fire — Джули
 1992 — Страшный суд / Final Judgement — Николь
 1993 — Огненное кольцо 2: Огонь и сталь / Ring of Fire II: Blood and Steel- Джули
 1993 — Невыразимый ужас 2 / Unnamable II: The Statement of Randolph Carter — Элайда Уинтроп
 1993 — Книга мертвых / Necronomicon — Клара
 1994 — Только в субботу вечером / Saturday Night Special — Дарлин
 1995 — Женщина-оса / The Wasp Woman — Кэтлин
 1995 — Диллинджер и Капоне / Dillinger and Capone — бизнесвумен
 1995 — Крысиные похороны по Брэму Стокеру / Burial Of The Rats — Мадлен
 1995 — Трудный побег / Hot Ticket — Ким
 1996 — Пришелец из бездны / Alien Terminator — Маккей
 1997 — Страх перед будущим / Future Fear — Анна Денниэль
 1998 — Воссоединение семейки Аддамс / Addams Family Reunion — красивая женщина
 1999 — Ключ к сексу / Key to Sex — Кристи
 2003 — Бетховен 5 / Beethoven’s 5th — прекрасная городская женщина
 2008 — Бетховен: Большой бросок / Beethoven’s Big Break — злая соседка

Примечания

Ссылки